Congregació de la doctrina de la Fe, òrgan col·legiat del Vaticà
 Carta de Drets Fonamentals, document sobre els drets humans proclamat per la Unió Europea
 Collège de France, institució francesa d'ensenyament superior i recerca
 Convergència Democràtica de la Franja, partit polític de la Franja de Ponent
 Convenció per la Democràcia i la Federació, partit polític de Burkina Faso
 Collider Detector at Fermilab, programa internacional de recerca en física de partícules al Fermilab
 Classificació de Derivacions Farmacoterapèutiques, taxonomia d'ús mèdic i farmacèutic
 Canal del Fútbol, canal de televisió de Xile especialitzat en futbol
 Croisières de France, Companyia de creuers amb seu a França
 Compound Document Format, estàndard del World Wide Web Consortium per a fitxers que contenen diversos formats
 CDF també és el codi ISO 4217 del franc congolès, moneda de la República Democràtica del Congo